Маронитский обряд — один из восточных литургических обрядов, используемый в богослужении Маронитской католической церкви. Вместе с западно-сирийским обрядом принадлежит к западно-сирийской группе антиохийской литургической традиции.

История 
Маронитский обряд восходит к древней богослужебной практике Антиохийской и Эдесской церквей. Исторический язык богослужения — сирийский. В настоящее время используется два литургических языка — арабский и сирийский. В период своего становления испытал сильное влияние иерусалимского богослужения, а также восточно-сирийского обряда. С 1215 года для евхаристии используется пресный хлеб. С XVI века в маронитский обряд проникли некоторые латинские черты, в настоящее время проводится постепенная реформа богослужения, направленная на очищение литургического обряда от излишних латинских заимствований.

Облачения и сосуды 
В литургических облачениях прослеживаются как сирийские (как правило, сходные с византийскими), так и римские черты. Облачение священника составляют амикт, надеваемый поверх альбы, епитрахиль, поручи и фелонь. Епископская митра имеет латинскую форму. Патриарх, кроме прочего, носит омофор и тёмно-синий тюрбан.

На престоле маронитского храма находится таблит — деревянная или каменная плита, выполняющая те же функции, что и византийский антиминс. Звездица вытеснена латинской паллой, но покровцы и воздух аналогичны византийским; существуют специальные сосуды для омовения рук и евхаристической чаши.

Литургия

Приготовление даров 
 Проскомидия (приготовление даров на жертвеннике)
 Облачение клириков
 Обряд зажжения свечей
 Вход священнослужителей в алтарь.

Литургия оглашенных и преданафоральная часть 
 Доксология
 Входное песнопение
 Переменная молитва дня
 Великое славословие
 Молитва прощения
 Трисвятое
 Чтения из Священного Писания
 Символ веры
 Перенесение даров на престол
 Приветствие мира

Анафора 

В настоящее время в Маронитской церкви используется 6 анафор, все кроме анафоры «Шарар» имеют типично западно-сирийскую структуру. Анафора Шарар («Утверди»), она же анафора 12 апостолов, схожа с восточно-сирийской анафорой Фаддея и Мария. Существовавшее ранее большое разнообразие в вариантах установительных слов в настоящее время полностью ликвидировано и во всех анафорах используются установительные слова литургии 12 апостолов.

 Анафора Шарар, она же анафора 12 апостолов
 Анафора Петра, главы апостолов
 Анафора апостола Иакова, брата Господня
 Анафора апостола Иоанна
 Анафора евангелиста Марка
 Анафора Сикста, Папы римского

Структура всех западно-сирийских анафор имеет тип PSAEJ, где P-префация, S-Sanctus, A-анамнесис, E—эпиклеза, J—интерцессия.

Причащение 
 Преломление Хлеба
 Обряд соединения евхаристических видов
 Возношение Даров над престолом
 Отче Наш
 Молитва общего покаяния
 Духовенство причащается под двумя видами, миряне либо под двумя, либо под одним видом

Суточный круг богослужений 
Суточный круг состоит из семи канонических часов:

 Полунощница
 Утреня
 Третий час
 Шестой час
 Девятый час
 Вечерня
 Повечерие

Таинства 
Чинопоследования всех таинств Маронитской церкви, кроме исповеди и евхаристии, имеют структуру, близкую к византийской. Чин исповеди полностью заимствован из римского обряда.

Литургический календарь 
Литургический год начинается в первое воскресенье ноября и делится на 6 периодов:

 Рождественское время (с первого воскресенья ноября до праздника Богоявления)
 Время Богоявления (от праздника Богоявления до начала Великого поста)
 Великий пост (до праздника Пасхи)
 Пасхальное время (от Пасхи до Пятидесятницы)
 Время Пятидесятницы (от Пятидесятницы до 14 сентября)
 Время Святого Креста (от 14 сентября до первого воскресенья ноября)

Великий пост длится 7 недель, начинается в понедельник, как в византийском обряде, но в первый день поста проводится заимствованный из латинской пепельной среды обряд возложения пепла. Праздники Благовещения, Посещения и Рождества Иоанна Крестителя празднуются в маронитском обряде в определённые воскресенья предрождественского периода. Даты подвижных праздников определяются по западной пасхалии, неподвижных — по григорианскому календарю.

Ссылки и литература 
 «Маронитский обряд» //Католическая энциклопедия. Т.3. Изд. францисканцев, М.:2007
 «The Maronite Liturgy» на официальном сайте Маронитской церкви 
 «Liturgy» на сайте бруклинской маронитской епархии 
 «Maronites» // Catholic Encyclopedia 

Восточные литургические обряды
Маронитская католическая церковь